Марија Тереза, Велика војвоткиња од Луксембурга, рођена као Марија Тереза Местре и Батиста-Фаља (; Хавана, 22. март 1956) је супруга великог војводе Анрија, тренутног монарха Луксембурга.

Биографија

Породица

Родитељи

Супружник

Деца

Породично стабло

Спољашње везе 

Рођени 1956.
Луксембуршка кнежевска породица